Соваж — фамилия.
 Соваж, Жан (1917—2014) — французский лётчик, в годы Второй мировой войны служивший в эскадрилье «Нормандия — Неман».
 Соваж, Жан-Пьер (род. 1944) — французский исследователь в области координационной химии.
 Соваж, Сергей Иванович (1875—1916) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.
 Соваж, Тома (1794—1877) — французский драматург, либреттист, критик, директор театра Одеон.